

Događaji 
 Kir Veliki postaje kraljem Perzije.

Rođenja

Smrti  
 Kambiz I., kralj Anšana iz perzijske ahemenidske dinastije.